Севрюково — многозначный термин.

Населённые пункты в России 
 Севрюково — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Севрюково — деревня в Брянском районе Брянской области.
 Севрюково — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Севрюково — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Севрюково — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Севрюково — деревня в Одоевском районе Тульской области.

Другое 
 Севрюково — метеорит, упавший на территории нынешней Белгородской области в 1874 году.

См. также 
 Севрюков